Sezon Mistrzostw Norwegii w hokeju na lodzie rozegrany został na przełomie 1939 i 1940 roku. Był to 6. sezon rozgrywek o Mistrzostwo Norwegii w hokeju na lodzie.

W rozgrywkach uczestniczyło 14 drużyn. Mecze były rozgrywane systemem pucharowym. Finaliści z poprzedniego sezonu: Grane SK i Hasle-Løren IL, rozpoczęli zmagania od drugiej rundy.

Finał

Bibliografia 
 

Hokej na lodzie w Norwegii
1939 w hokeju na lodzie
1940 w hokeju na lodzie
1940 w Norwegii